Hedden ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Hedden (1927–2010), deutscher Wissenschaftler
 Mike Hedden (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Rob Hedden (* 1954), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent

Sonstiges:
 Hedden-Berg, Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika